Карл Бретшнайдер:
 Бретшнайдер, Карл Антон (1808—1878) — немецкий математик.
 Бретшнайдер, Карл Готлиб (1776—1848) — протестантский богослов, отец Карла Антона.